El término Antas puede referirse a:
 Antas: Municipio español de la provincia de Almería.
 Antas de Ulla: Municipio español de la provincia de Lugo.